Zum Begriff Eumeniden siehe:
 
 Erinnyen
 Orestie#Eumeniden